Ruta 75 o Carretera 75 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 75.

Estados Unidos 
 California:  Ruta Estatal 75

Carreteras por número